Nervous () може означати:
  — пісня 1958 року Жена Саммерса і His Rebels.
  — пісня 2016 року ірландського співака Гевіна Джеймса з альбому Bitter Pill.
 Nervous — пісня 2018 року канадського співака Шона Мендеса з альбому Shawn Mendes.
  — британський лейбл.
  — американський лейбл.